Het ATP-toernooi van Rotterdam 2020, met de officiële naam ABN AMRO World Tennis Tournament, was de 48e editie van het ATP-toernooi van Rotterdam. Het werd gehouden van 10 tot en met 16 februari 2020 in het evenementencomplex Rotterdam Ahoy.

Het toernooi van 2020 trok 108.036 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

2020
Rotterdam